Reforma kan syfta på:

Guatemala 

 Municipio de La Reforma, kommun
 La Reforma, Guatemala, Departamento de San Marcos,

Mexiko 

 Reforma, Quintana Roo, Bacalar, 
 La Reforma, Tenampa, 
 Xiteje de la Reforma, ort, Hidalgo, Tula de Allende, 
 Reforma, Chihuahua, Cuauhtémoc, 
 La Reforma, Chihuahua, Urique, 
 Reforma kommun, Chiapas, 
 Reforma, Morelos, Cuautla, 
 Reforma, Bejucal de Ocampo, 
 Reforma, Tabasco, Tacotalpa, 
 Reforma, Veracruz, Nogales, 
 Reforma, Oaxaca, Zapotitlán Palmas, 
 Reforma, Ensenada, 
 Reforma, Tapachula,